Михаил Линник:
 Линник, Михаил Васильевич (1910—1944) — советский Герой Советского Союза.
 Линник, Михаил Никифорович (1916—2007) — советский Герой Советского Союза.